DAK kan henvise til flere emner:

 Afrikakorpset, Deutsches Afrikakorps, general Erwin Rommels korps i Afrika
 Deutscher Automobil Konzern, en historisk tysk motorcykel- og bilfabrikant
 Nycomed DAK, en multinational medicinalvirksomhed, der har hovedkvarter i Zürich, Schweiz